Сан-Каетану (, «святий Каетан») — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Каетану (Бразилія)

Сан-Каетану (Кантаньєде) — парафія.
 Сан-Каетану (Мадалена) — парафія.